

Persone 
 Charles Steevens – ufficiale di marina britannico
 George Steevens – critico letterario inglese, specializzato in studi scespiriani
 George Warrington Steevens – giornalista e scrittore britannico
 Harry Steevens – ex ciclista su strada e pistard olandese